Minchin (, ) ist 

der Familienname folgender Personen:
 Edward Alfred Minchin (1866–1915), britischer Biologe
 Elizabeth Minchin, australische Klassische Philologin
 Nick Minchin (* 1953), australischer Politiker
 Tim Minchin (* 1975), australischer Komiker, Schauspieler, Musiker

 Abraham Mintchine, Maler

der Name folgender geographischer Objekte:
 Lake Minchin, See in der Region Canterbury, Neuseeland